Kim Christensen (1984), een Deens kogelstoter
 Kim Christensen (1976), een Deens voetbalverdediger
 Kim Christensen (1979), een Deens voetbalkeeper
 Kim Christensen (1980), een Deens voetbalspits